

Населені пункти та їхні частини
 Заленже — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Заленже — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Заленже — село в гміні Осек-Ясельський Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Заленже — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Заленже — село в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Заленже — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Заленже — село в гміні Козеліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Заленже — частина міста Коросно в Підкарпатському воєводстві
 Заленже — частина міста Ряшева в Підкарпатському воєводстві
 Заленже — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Заленже — частина села Ушев у гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заленже — частина села Нешковіце-Мале в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заленже — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заленже — лісова осада в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки